El topónimo Lost Nation puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Lost Nation, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois. 
 Lost Nation, una ciudad en el estado de Iowa.